Pileus může označovat:

předmět
 pileus (pokrývka hlavy) – antická pokrývka hlavy
 pileus – klobouk houby

jev
 pileus (meteorologie) – zvláštnost oblaku

osobu
 Pileus de Prata – kardinál ravennský a papežský legát